Хорошавка — село в Инжавинском районе Тамбовской области России. Входит в Красивский сельсовет.

Расположение, климат 
Село находится на левом берегу реки Ворона, притока реки Хопер.

 Уличная сеть

В селе несколько улиц, которые носят одно название — Набережная, поскольку идут либо вблизи реки Вороны, либо находятся возле пойменного озера.

 Расстояние до

 районного центра Инжавино 10 км.
 областного центра Тамбов 89 км.

 Климат

Климат умеренно континентальный. Самый теплый месяц года — июль +19,7; самый холодный — январь −110. Среднегодовая температура +4,5. Среднегодовое количество осадков колеблется от 450 до 570 мм в год.

История 
Село Хорошавка по документам второй ревизии 1745 года, было основано однодворцами, которые переселились вместе со своими семьями из села Прибытки. Также в селе было три небольших хозяйства Игната Шишкина, Семена Садчикова и вдовы Орешковой.

«…В сельце Архангельское, Хорошавке тож, подлежало в подушный оклад 134 души, в том числе однодворцев 28, дворовых и крепостных 106 душ».

Население

Инфраструктура 
5 КФК и несколько обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся выращиванием зерна и кормов для скота, СПК «Победа», развитая торговая сеть, сельская библиотека, сельский Дом культуры, общеобразовательная школа.

Достопримечательности 
В селе сохранилась дворянская усадьба, владелец которой неизвестен. Общая площадь имения составляла 3275 десятин, в число которых входили пашни, покосы, пастбища и леса. В имении работало 76 постоянных наемных работников, которые ухаживали за свиньями (70 животных), овцами (2400 голов) и крупным рогатым скотом (132 головы).

 Туризм

На реке Ворона создан памятник природы регионального значения — Воронинский заповедник. Возле села находится одно из популярнейших мест отдыха и одна из туристических стоянок — высокий холм, с которого открывается изумительный панорамный вид на окрестности реки. Ежегодно оно привлекает множество путешественников, которые останавливаются там на отдых в палаточном городке.

Известные люди 
 Воронский Александр Константинович родился в селе Хорошавка Кирсановского уезда Тамбовской губернии в семье священника. Революционер-большевик, один из ведущих марксистских теоретиков в области литературы в 20-е годы. Советский критик, писатель, создатель и редактор первого советского «толстого» литературного журнала «Красная новь». Автор книг «Бурса», «За живой и мертвой водой», «Желябов». Поэма «Анна Снегина» С. Есенина вышла с посвящением А. Воронскому.

Примечания 

Населённые пункты Инжавинского района